Eredivisie (mannenhandbal) 1993/94
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1993/94